Venzky ist der Familienname folgender Personen:

Georg Venzky (1704–1757), deutscher Theologe, Schriftsteller, Übersetzer und Rektor
Gert B. Venzky (* 1940),  deutscher Filmarchitekt, Bühnen- und Szenenbildner